Helena Brodowska-Kubicz – działaczka ludowa, badaczka dziejów wsi polskiej w XIX i XX wieku, żołnierz Batalionów Chłopskich
 Helena Brodowska – działaczka komunistyczna, ofiara czystek stalinowskich